Андре́й О́сипов:
 Осипов, Андрей Владимирович (род. 1960) — российский режиссёр-документалист, актёр.
 Осипов, Андрей Никанорович (1916—1989) — старшина, полный кавалер ордена Славы.